Ширван:

Азербайджан 
 Ширван — историческая область в Азербайджане.
 Ширван — город в Азербайджане (до 2008 года назывался Али-Байрамлы).
 Ширванское ханство — феодальное государство на территории современного Азербайджана, существовавшее в 1748—1820 годах.
 Ахтачы Ширван — село в Аджикабульском районе Азербайджане.
 Ширван — село в Шемахинском районе Азербайджана.
 «Ширван» — советский и азербайджанский футбольный клуб из города Шемаха.
 «Ширван» — советский и азербайджанский футбольный клуб из города Кюрдамир.
 «Ширван» — просторечное название купюры достоинством в 10000 манатов образца 1994 года с изображением Дворца Ширваншахов.

Иран 
 Ширван — город в Иране, провинция Северный Хорасан.
 Ширван и Чердавель — шахрестан в Иране, провинция Илам

Россия 
Ширванская — станица в Апшеронском районе Краснодарского края
Ширванская Водокачка — посёлок в Краснодарском крае